Ordine elettronico di battaglia (electronic order of battle). Si vedano le voci ordine di battaglia e gestione dell'analisi di intelligence.
 End Of Business
EOB – alias del musicista britannico Ed O'Brien